Сильга — многозначный термин; гидроним.

 Сильга — река в России, протекает в Томской области, правый приток реки Васюган. 
 Сильга — река в России, протекает в Челябинской области.